Стол се може односити на:

 Сто (намештај), део намештаја, у неким крајевима Србије се за део намештаја уместо сто каже стол или астал

или:

 Стол (Бабушница), насеље у Србији, у општини Бабушница
 Стол (Српски Карпати), планина у Србији, у околини Бора
 Големи стол, планина у Србији, у околини Бабушнице